Тартар може бити:

 Тартар (митологија), подземни свет у грчкој митологији
 Тартар (бог), бог подземног света у грчкој митологији
 Тартар сос, врста соса
 Тартар (регија), регија у Азербејџану
 Тартар (језеро)